OOK steht für:
 On-Off Keying, eine binäre Modulationsart, die einfachste Form der Amplitudentastung

Ook steht für:
 Ook!, eine Variante der esoterischen Programmiersprache Brainfuck

Abkürzung